Мегано́м (, ) — горный массив, полуостров и одноимённый мыс в юго-восточном Крыму между Феодосией и Судаком.

Происхождение названия 

Название «Меганом» имеет греческую этимологию, оно образовано от двух слов:  — большой, просторный, важный, значительный и  — выгон, пастбище, владение, кочевые племена, кочевать. Название применимо также к комплексному памятнику природы «Полуостров Меганом».

Ландшафт и рельеф 

Полуостров находится между горой Алчак на западе до устья реки Бугасская на востоке, включая Капсельскую и Козскую долины. С севера эти земли ограничены хребтом Токлук-Сырт. В административном отношении входит в Судакский регион Крыма. Для Меганома характерен пустынный ландшафт. Его восточная гористая часть вдаётся в море, а западная более низкая, холмистая, с террасами и оврагами. Площадь скалистого полуострова составляет около 20 км², на нём выделяется наиболее далеко выдающийся в море мыс — мыс Меганом. В пределах полуострова есть ещё ряд мысов поменьше — Рыбачий, Бугас (Богаз), Толстый и другие. Мыс Меганом образован известняковыми глыбами, перемещёнными в далёком прошлом по горному склону к морскому побережью, а также вулканическими породами. То же название что и сам полуостров носит его наивысшая точка — гора Меганом (358 м). Длина береговой линии полуострова — около 16 км.

Климат и растительность 
Полуостров Меганом — одно из самых засушливых мест в Крыму. Климат полупустынный, осадки очень редки. Скалистые берега и склоны почти лишены растительного покрова и потому активно выветриваются. Образующийся ландшафт местами представляет собой типичные бедленды («дурные земли»). У берега многочисленные каменные осыпи и россыпи, крупноглыбовые навалы. Преобладает сухостепная растительность, встречаются редкие древесно-кустарниковые заросли.

Здесь гнездятся и встречаются в гнездовой период не менее 10 видов редких птиц. Среди них черный коршун (Красная книга Европы), 13 представителей Красной книги Украины (желтая цапля, белоглазая чернеть, авдотка, полевой лунь, сапсан, серый журавль, кулик-сорока, ходулочник, черноголовый хохотун, длинноносый крохаль, хохлатый баклан, каравайка, розовый скворец). Всего орнитофауна полуострова насчитывает не менее 126 видов. Флористический состав включает 183 вида из 46 семейств и 137 родов. Произрастают 24 вида высших растений, нуждающихся в охране; из них 4 вида включены в Красный список Международного Союза Охраны Природы; 5 видов — в Европейский красный список; 18 видов в Красную книгу Украины. 10 представителей флоры Крымские эндемики. Наиболее примечательные представители — можжевельник высокий и фисташка туполистная. Представители водного царства насчитывают около 90 видов рыб, из них 11 в Красной книге Украины.

Полуостров признан памятником природы Верховным советом Крыма в декабре 2007 г. и на нем была создана природоохранная зона (распоряжение № 708-5/07 от 19 декабря 2007 г.).

Использование энергии ветра 

Для климата полуострова Меганом характерны сильные ветры, энергия которых используется для получения электричества. На полуострове устроен Судакский участок государственного предприятия «Донузлавская ветровая электростанция». Фундаменты для ветровой электростанции на мысе Меганом были заложены в 1999 году, а сама ветровая станция была открыта в мае 2002 года. Всего установлено 58 ветроагрегатов, мощностью 100 кВт каждый. Станцию обслуживают четыре человека. По состоянию на 2009 год ветроэлектростанция не функционирует. Большинство агрегатов разрушено или повреждено ураганным ветром и мародёрами. Причина — ошибки проектирования и отсутствие технического обслуживания. Кроме прочего при строительстве ветровой электростанции был нанесён значительный ущерб ландшафту, как в эстетическом качестве, так и в природном.

По состоянию на август 2011 года ветроэлектростанция функционирует частично.

История 
Большая часть полуострова Меганом сегодня не заселена, но по периметру его территории находятся четыре населённых пункта: Миндальное (ранее Арка-Дереси), Богатовка (Токлук), Солнечная Долина (Коз) и Прибрежное (Кефессия), а в западной части расположен дачный массив.

Вдоль побережья ведётся строительство Академии творческих индустрий "Меганом" (проект арт-кластера "Таврида"). Запуск академии запланирован на май 2023 года.

На мысе обнаружены стоянки и поселения эпохи бронзы, относящиеся ко II тысячелетию до н. э. Здесь находились таврские поселения — сохранились памятники культуры и быта. В 1927 г. в обрыве близ Меганома обнаружены две таврские обжиговые печи с большим количеством фрагментов глиняной лощеной посуды ручной работы с резным и лепным орнаментом. Этот район богат памятниками археологии, часть из которых связана с историей греческой колонизации Северного Причерноморья. В прошлом веке на склонах мыса Меганом ещё сохранялись внушительные развалины. Камень с них интенсивно разбирался на строительство деревни Токлук (Богатовка), и до нашего времени городище не сохранилось.

12-13 апреля 1944 диверсионная группа 2-й бригады Восточного соединения во главе с Шарко и Сералидзе на мысе Меганом уничтожила немецкий радиолокализационный пункт.

Скандалы 
В 2019 г. границы природоохранной зоны были смещены к горе Меганом. Под угрозой оказался уникальный природный комплекс.

Топографические карты

См. также 
 Меганомский маяк

Примечания

Источники 
 В. Д. Блаватский. Античная полевая археология. М. ; «Наука», 1967.
 В. Д. Блаватский. Античная археология и история М. : «Наука», 1985.
 Олександр Вольф. Грецька топоніміка урочища Меганом та дані археології // Схід. — № 5(83). — 2007.
 
 

Мысы Судакского района
Мысы Чёрного моря
Комплексные памятники природы Крыма
География Судакского городского совета
География городского округа Судак